Стуршьон може да се отнася за около 80 различни езера в Швеция, по-известните от тях са:

 Стуршьон, едно от най-големите езера в Швеция
 Стуршьон, провинция Йестрикланд, Швеция
 Дял от езерото Викшьон, провинция Йестрикланд, Швеция
 Стуршьон, провинция Хелсингланд, Швеция